Alfa Romeo Spider (Duetto) – modello Alfa Romeo lanciato nel 1966 e prodotto fino al 1993 derivato dall'Alfa Romeo Giulia.
 Alfa Romeo Spider (1995) – modello Alfa Romeo lanciato nel 1995 e prodotto fino al 2006 derivato dall'Alfa Romeo GTV.
 Alfa Romeo Spider (2006) – modello Alfa Romeo lanciato nel 2006 e prodotto fino al 2010 derivato dall'Alfa Romeo Brera